Alexander Cozens (1717-1786) – pittore inglese
 Anthony Cozens (1977) – attore britannico
 Dylan Cozens (1994) – giocatore di baseball statunitense
 Edward Herbert Cozens-Hardy, primo barone Cozens-Hardy (1838-1920) – nobile, giudice e politico britannico
 Edward Herbert Cozens-Hardy, quarto barone Cozens-Hardy (1907-1975) – nobile e giudice britannico
 Edward Herbert Cozens-Hardy, secondo barone Cozens-Hardy (1869-1924) – nobile, giudice e politico britannico
 Edward Herbert Cozens-Hardy, terzo barone Cozens-Hardy (1873-1956) – nobile britannico
 George Alexander Cozens (1910-1986) – ufficiale britannico
 John Robert Cozens (1752-1797) – pittore inglese
 Sydney Cozens (1908-1985) – ciclista britannico